Грохот:
 Грохот — сильный, оглушительный звук, раскатистый шум.
 Грохот — большое, самое крупное сито, для просеивания различных сыпучих материалов.
 Качающийся грохот
 Грохот — река в Калужской и Смоленской областях России.

См. также 
 Грохот в джунглях — боксёрский поединок между Мохаммедом Али и Джорджом Форманом.
 Грохотно